Montemurro – comune italiano

Persone 
 Andrea Montemurro – dirigente sportivo e giornalista italiano
 Franco Montemurro – regista italiano